Stone Ridge (Maryland) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Maryland
 Stone Ridge (New York) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York
 Stone Ridge (Virginia) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Virginia

Pagine correlate 

 Stony Ridge